Пендембу () — город на юго-востоке Сьерра-Леоне, на территории Восточной провинции. Входит в состав округа Кайлахун.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, к востоку от реки Моа, вблизи границы с Либерией, на расстоянии приблизительно 273 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 248 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 5 644 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Языками общения служат менде и крио.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе .

Примечания 

Города Сьерра-Леоне